Klub Mini Teatar je okupljalište ljubitelja glazbe različite životne dobi u Osijeku koje djeluje u okviru istoimene udruge. Ponajprije je riječ o glazbenicima čije glazbeno stvaralaštvo još nije posve afirmirano ili poznato širem auditoriju. Od glazbenih žanrova najzastupljeniji su bili punk, hardcore, reggae te različiti crossoveri. Kroz svoju djelatnost Klub je ponukao veliki broj lokalnih sastava na ponovno okupljanje ali i obnovio kult živih svirki u Slavoniji ali i u okolici. To se najbolje očituje u novonastalim klubovima ali i onima postojećim. Primjeri za to su u Županji (MKC Županja); Split (Kocka), Slavonski Brod (Rupa), Novi Sad (Crna Kuća), Vinkovci (Kildares Pub; Walkow) i mnogi drugi.

Povijest 
S radom je Klub počeo i prije službenog datuma otvorenja 31. ožujka 2006. godine. U iduće dvije godine njegovom pozornicom prodefiliralo je nekoliko stotina glazbenika i na desetine sastava, uglavnom iz Europe, koji su u većini slučajeva izvodili vlastite autorske radove. Zbog financijskih teškoća Klub, a koji se do tada nalazio na osječkoj adresi Vrbaska 1c, se zatvara 31. ožujka 2008. godine. Zahvaljući tadašnjoj gradskoj vlasti i posebnom zagovorništvu zastupnika Drage Ačimovića, koji je tada obnašao dužnost člana Gradskog poglavarstva, udrugi je dodijeljen novi prostor unutar zidina osječke Tvrđe. Zbog birokratskih zavrzlama otvorenje se odužilo te je Klub i službeno otvoren 26. ožujka 2009. godine te od tada do danas nastavlja s mnogobrojnim aktivnostima.
Danas udruga Klub Mini Teatar je jedna od najbrojnijih osječkih udruga, ali svakako i jedna od najaktivnijih udruga na razini Hrvatske koja iza sebe ima više stotina organiziranih koncerata, humanitarnih akcija i radionica. Klub Mini Teatar nije samo glazbeno stjecište osječkih ili stranih umjetnika, već i mjesto gdje se vrednuju kreativne ideje pojedinca i gdje građanska inicijativa dolazi do izražaja te danas slovi kao kulturni centar u kojem se njeguju vrijednosti multikulturalnosti, volonterzima, tolerancije i pluralizma.

Djelatnosti 
 Održavanje i promicanje svih oblika kulture i stvaralaštva
 Promicanje mladih umjetnika, tolerancije i multikulturalnosti

Osijek
Hrvatske udruge